Op Roland Garros 2012 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 30 mei tot en met 7 juni 2012.

Het Indiase duo Sania Mirza / Mahesh Bhupathi won het toernooi. In de finale versloegen ze Klaudia Jans-Ignacik en Santiago González met 7-6 en 6-1.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pag.6)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2012